Entlüfter bezeichnet:

 Entlüfter (Armatur), eine Armatur zum Entfernen von Gasen aus Rohrleitungen und Behältern.
 eine Entlüftungsschraube, über die alte Flüssigkeit und Luft aus hydraulischen Systeme abgelassen werden.
 ein chemisches Additiv zum Entfernen von Luftblasen aus Lacken, Kunstharzen u. ä.
 einen Apparat bzw. eine Maschine zum Entfernen von Luftblasen aus Flüssigkeiten, je nach Funktionsprinzip z. B. mittels Fliehkraft, Vakuum oder Membrantechnologie